De Loor ou Loor est un nom de famille flamand. Loor serait un surnom d'un chiffonnier (métier) (du moyen néerlandais lore, luere : chiffon).
 Il pourrait aussi s'agir d'une corruption du nom Delors.
Enfin, un lien peut exister avec le nom 'De Leur, qui lui réfère à une provenance : le toponyme Leur''.

Patronyme 
 Kurt De Loor (né en 1970), homme politique belge flamand,

Personnages de fiction 
 Loor, personnage de Bobby Pendragon.

Patronyme flamand